Baškovce ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 einer Ortschaft im Okres Humenné, siehe Baškovce (Humenné)
 einer Ortschaft im Okres Sobrance, siehe Baškovce (Sobrance)